Graeteriella surinamensis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1925 roku przez austriackiego biologa i zoogeografa Vincenza Brehma.

Przypisy 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1925 roku